Sezon 1947/1948 był 68. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

M = rozegrane mecze; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; RB = stosunek bramek zdobytych do bramek straconych; Pkt = punkty

Sezony piłki nożnej w Anglii
1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
1947 w Wielkiej Brytanii
1948 w Wielkiej Brytanii